Constantin Marin se poate referi la:
 Constantin Marin, politician român
 Constantin Marin, dirijor român
 Constantin Marin, jurnalist moldovean
 Constantin Marin, sociolog moldovean